Осой () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Комарна.
 Осой () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Сінешть.
 Осой () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Вултурешть.
 Осой () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Реча-Крістур.